

Települések
Fargo, település Arkansas államban
Fargo, település Kalifornia államban 
Fargo, település Georgia államban
Fargo, település Észak-Dakota államban (a legnagyobb népességgel rendelkező USA város ezen a névvel)
Fargo, település Indiana államban 
Fargo, település Ohio államban 
Fargo, település Oklahoma államban
Fargo, település Wisconsin államban

Hadsereg
 USS Fargo (CL-85), USS Langley (CVL-27) repülőgéphordozó eredeti neve
 USS Fargo (CL-106), Fargo-osztályú cirkáló

Filmek
 Fargo (1952), Lewis D. Collins filmje
 Fargo (1996), Joel és Ethan Coen filmje
 Fargo (2014–), amerikai televíziós sorozat

Számítástechnika
 FARGO, programozási nyelv az IBM-től